Le centre de vacances est un aménagement sur un espace proposant un hébergement touristique — un ou plusieurs hôtels traditionnels ou d'hôtellerie de plein air —, un ou plusieurs services de restauration (snacks, selfs, restaurants) ainsi que des services et activités sportives et de loisirs. Il est synonyme de « village de vacances » ou encore camps de vacances.

En France, le centre de vacances pouvait désigner une « colonie de vacances », avant son changement de nom en « séjour de vacances ».

Autres usages :
 Centre de vacances et de loisirs (CVL) est l'ancien nom juridique français pour désigner un centre d'accueil collectif de mineurs.
 Centre de vacances naturiste est aussi l'expression employée par des fédérations nationales de naturisme pour désigner les lieux de vacances dédiés à la pratique du naturisme.

Infrastructure touristique